Семчевский — фамилия:

 Семчевский, Владимир Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4449; 18 декабря 1830.
 Семчевский, Михаил Константинович — Георгиевский кавалер; поручик; № 9902; 19 марта 1856.
 Семчевский, Фёдор Карпович — Георгиевский кавалер; майор; № 7311; 17 декабря 1844.
 Семчевский, Яков — ректор Костромской духовной семинарии в 1771—1774 годах.